Horacio – isola della Guinea Equatoriale
Horacio – forma spagnola del nome proprio di persona italiano maschile Orazio